catas-altensi – abitanti di Catas Altas da Noruega
catas-altensi – abitanti di Catas Altas